Otto de Habsbourg-Lorraine, né le  à Graz, décédé le  à Vienne. Archiduc d'Autriche. Il est le père de Charles  d'Autriche et le grand-père du personnage ci-dessous.
 Otto de Habsbourg-Lorraine, né le  à Reichenau an der Rax et mort le , chef de la famille de Habsbourg-Lorraine et prétendant au trône d'Autriche de 1961 à 2007, est le fils aîné de Charles  d'Autriche. En Autriche (où l'usage de la particule est interdit) et en Allemagne (dont il a la nationalité), il est officiellement Otto Habsburg-Lothringen.